La voce del padrone – etichetta discografica italiana
 La voce del padrone – album di Franco Battiato
 La voce del padrone – commedia teatrale di Eduardo De Filippo
 Tre uomini in frak (noto anche come La voce del padrone) – film italo-francese del 1933 diretto da Mario Bonnard
 La voce del padrone – romanzo di Stanisław Lem del 1969